Мори́с Шампио́н () — может обозначать следующих персон:
 Шампион, Морис (историк) (1824—1878) — французский историк.
 Шампион, Морис (дизайнер) (1899—1962) — дизайнер стиля «ар-деко».